NTG steht für:
 Nachttauchgang, siehe Nachttauchen
 Novum Testamentum Graece, originalsprachige Ausgaben des Neuen Testaments
 Nantong Xingdong Airport (IATA-Code), Flughafen von Nantong, Provinz Jiangsu, China
 Nachrichtentechnische Gesellschaft, siehe Informationstechnische Gesellschaft

ntg steht für:
 Ngantangarra (ISO-639-3-Code), Dialekt von Wangkumara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung